

Ветшно — село в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Ветшно — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства